Menger kan syfta på:
 Anton Menger (1841–1906), en österrikisk jurist och socialfilosof, bror till Carl Menger.
 Carl Menger (1840–1921), en österrikisk nationalekonom.
 Karl Menger (1902–1985), en österrikisk matematiker och son till Carl Menger
 Mengers tvättsvamp – en tredimensionell fraktal.